

Sigle 
  West Texas Intermediate – un tipo di petrolio trattato sul mercato USA, anche noto come Texas Light Sweet

Codici 
 wti – codice ISO 639-3 della lingua berta